Molen De Dikkert kan verwijzen naar:

 Molen De Dikkert (restaurant) - voormalig restaurant in Amstelveen
 De Dikkert - de molen waarin bovenstaand restaurant gevestigd was.